Rofiac (Cantal), municipi francès al departament del Cantal 
 Rofiac (Tarn), municipi francès al departament del Tarn, regió de Migdia-Pirineus 
 Ruffiac (Òlt i Garona), municipi al departament d'Òlt i Garona, regió de l'Aquitània 
 Rofiac d'Aude, municipi de França de la regió del Llenguadoc-Rosselló, departament de l'Aude 
 Rofiac de las Corbièras (en francès Rouffiac-des-Corbières), municipi del departament de l'Aude, regió del Llenguadoc-Rosselló 
 Rofiac Tolosan, municipi francès situat al departament de l'Alta Garona, regió Migdia-Pirineus 
 Carnac e Rofiac, municipi francès al departament de l'Òlt, regió de Migdia-Pirineus